Cette page recense les différentes significations - (codes, sigles, abréviations, etc.) - pouvant résulter du rapprochement des deux lettres B et F.

Codes 
 BF, Burkina Faso 
 selon la norme internationale ISO 3166-1 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 selon la liste des domaines de premier niveau : .bf.
 BF, Bahamas (liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2) ;
 BF, Bluebird Cargo (Code AITA) ;
 0xBF, symbole pour le point d'interrogation inversé « ¿ » (norme ISO/CEI 8859-1) ;

Sigles et abréviations 
BF peut faire référence à :
 l'échelle de Beaufort, mesure de la force du vent ;
 basse fréquence ;
 Battlefield, série de jeux vidéo ;
 , affrontement de constructions dans le jeu vidéo 
  , langage de programmation informatique ;
 Brevet fédéral, diplôme suisse ;
 Batterie-fanfare, ensemble musical ;
  en anglais (« meilleur ami ») ;
 Boxe française, sport de combat ;
 Blaise Frères, entreprise française de forge ;
 ,  société de construction aéronautique allemande, dont Messerschmitt utilisa les brevets, dénommant ainsi ses premières réalisations Bf (en particulier les Bf 108, Bf 109, et Bf 110).

Autres 
 BF, en hexadécimal, représente le nombre 191 en décimal.

Code